Future puede referirse a:
 Future (tenis), torneos profesionales de la ITF.
 The Future, álbum de Leonard Cohen.
 Future Television, canal de televisión libanés.
 Captain Future, serie animada japonesa.
 Future International, rascacielos de China.
 Future, rapero estadounidense.